Angelo Fois (1910-1988) – pittore italiano
Antonio Fois (1953-1971) – militare italiano
Domenico Fois (1780-1871) – giurista, politico e avvocato italiano
Foiso Fois (1916-1984) – pittore, critico d'arte e saggista italiano
Frank Fois (1993) – chitarrista e cantante italiano
Giuseppe Fois (1899–...) – arbitro di calcio italiano
Marcello Fois (1960) – scrittore, commediografo e sceneggiatore italiano
Marina Foïs (1970) – attrice francese
Pietro Fois, detto Pietrino (1957) – imprenditore e politico italiano
Riccardo Fois (1987) – allenatore di pallacanestro ed ex cestista italiano
Valentino Fois (1973-2008) – ciclista italiano